Jméno a příjmení Jaroslav Matoušek má více nositelů:

 Jaroslav Matoušek (hermetik) – český a československý hermetik a překladatel děl novoplatoniků
 Jaroslav Matoušek (atlet) – český atlet (např. vítěz běhu na 100 a 200 m na Mistrovství Československa v atletice 1976)
 Jaroslav Matoušek (politik) (* 1945) – český a československý politik ČSS ze Zlínska, poslanec FS za normalizace